Институт стратегических и международных исследований Малайзии () – главная мозговая фабрика в Малайзии.

История	
Осн. 8 апреля 1983 г. как автономная некоммерческая исследовательская организация. Проводит независимые исследования в области обороны, безопасности и международной политики, национальной и международной экономики, национального строительства, науки, технологии, промышленности, энергетики, природных ресурсов, международного взаимопонимания и сотрудничества. Первым директором был  известный политолог Нурдин Сопие.

Деятельность
Институт активно участвует в гражданской дипломатии и способствует обмену мнениями на национальном и международном уровнях. Институт также содействует более тесной региональной интеграции и международному сотрудничеству через такие форумы, как Азиатско-Тихоокеанский круглый стол, Институт стратегических и международных исследований АСЕАН, Совет по тихоокеанскому экономическому сотрудничеству и Сеть восточноазиатских аналитических центров (NEAT). Он является одним из учредителей Азиатско-тихоокеанского совета сотрудничества по безопасности (1993 г.) и руководит его секретариатом.

Будучи главным аналитическим центром Малайзии, ISIS  является промотером некоторых наиболее значительных инициатив по государственному строительству. В частности, он внес большой  вклад в разработку концепции «Видение 2020» (Wawasan 2020) и Программу национальный трансформации 2050, а также Генерального плана экономики, основанной на знаниях.

Международное сотрудничество
ISIS сотрудничает с подобными организациями других стран, включая Россию. В частности, совместно с Международным дискуссионным клубом Валдай ежегодно проводит азиатские конференции.

Публикации
Институт выпускает ежегодники (ISIS Annual Reports), материалы круглых столов (APR Report), серию эссе по актуальным проблемам (THOC Essays Series), полугодовой журнал ISIS Focus, а также книги, монографии и сборники статей.

Директоры
Нурдин Сопие (1984-1997)
Мохамед Джавхар Хассан (1997-2015)
 Растам Мохд. Иса (с 2015 г.)

Примечания 

Внешняя политика Малайзии
Организации, основанные в 1983 году
Аналитические центры Малайзии